Gonzalo Aloras (Rosario, 4 de octubre de 1974) es un compositor, productor, cantante, tecladista y guitarrista argentino.

Biografía

Inicios 
A finales de los años ochenta y durante los noventa fue una de las voces cantantes del rock rosarino en el trío Mortadela Rancia, junto a Lisandro Falcone (en bajo) y Diego Giordano (en batería, más tarde reemplazado por Nico Purman y anteriormente por Luciano Rubí) con quienes registró el disco Ciudad Paranoia (1994) En marzo de 2012 se volvió a reunir Mortadela Rancia para un concierto ante 3000 personas en el anfiteatro municipal Humberto de Nito. Paralelamente Aloras, durante los 90's, participó en numerosas bandas y grabaciones rosarinas como Abrepuertas, Macaferri y Asociados, Graffiti, Vandera, Fabián Gallardo, Coki & The Killer Burritos, Los Divinos, Víctor Murray, Fabián Llonch, entre otras.

En 1991 fue arreglador y tecladista del álbum Amor de mar, de Miguel Tottis. Tomó clases de canto durante varios años con Lucía Maranca.

Carrera solista 
Entre 2000 y 2004 grabó y editó como músico solista Algo vuela, disco en el que participa Fito Páez, Charly García, Claudio Cardone, Guillermo Vadalá, Nico Cota, Nicolás Purman, Anita Álvarez de Toledo, Grace Cosceri, entre otros músicos. Algo vuela fue presentado internacionalmente con actuaciones en Chile, Colombia, España (donde recibe la mención de Fnac a la mejor autoproducción), Estados Unidos, México, Uruguay y algunas ciudades de Latinoamérica.

En 2005 editó su primer simple virtual llamado Visión y recibió un premio MUSI al «Mejor artista pop rosarino», realizando su primera presentación a dúo junto a Litto Nebbia con quien comenzará una serie de proyectos musicales. En octubre de 2009 filmó el videoclip de "Homelove", realizado por Rodrigo Aloras entre Suecia, Praga y Berlín.

En el Bicentenario Argentino (mayo de 2010) cantó en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires, solo con su guitarra eléctrica Gibson SG, ante millones de personas, la canción «Yo no quiero volverme tan loco», homenajeando a Charly García que no pudo estar presente por problemas de salud. Fue convocado para los homenajes a Cerati, Spinetta y Nebbia realizados en diferentes años en la ciudad de Mendoza, organizados por el gobierno de dicha ciudad.

En 2010 musicalizó la película Perdido en un amanecer de Fernando Rubio. En 2010 llevó a cabo la gira en Colombia y Chile para la presentación del álbum Superhéroes. El 12 de septiembre de 2010 grabó en Bogotá el video «Si te enamoras» (versión folk) y «Avisame». En noviembre de 2010 publicó el videoclip «Emotival» realizado en Santiago de Chile para una nueva versión colombiana de dicha canción. En el mismo mes terminó de realizar el disco Aguas (2011), su primer producción artística para la nueva banda de rock rosarina Intrépidos Navegantes. Luego también produjo el disco llamado Conecta el Sol (2014) de la misma banda.

En diciembre de 2010 fue llamado como productor artístico y guitarrista para registrar la versión 2011 de «La balsa», cantada por Litto Nebbia, Ricardo Soulé y Ricardo Mollo, con la participación de Ciro Fogliatta, Brian Ray (guitarrista de Paul McCartney), Fernando Blanco, Lucrecia López Sanz y Vasco Urionagüena. También participó con la canción «De mi olvido», en el disco llamado Canciones de cuna, convocado por los hermanos Pauls, junto a Pedro Aznar, Litto Nebbia, Fito Páez, Luis Alberto Spinetta, Lisandro Aristimuño, Luka Bloom, Fernando Cabrera, Miguel Cantilo, Germán Daffunchio, Hugo Fattoruso, Kevin Johansen, Hilda Lizarazu, Ricardo Mollo, Vítor Ramil y Damien Rice. En 2011 se editó el disco en vivo Concierto del Bicentenario, con Gonzalo Aloras, Litto Nebbia, Emilio del Guercio, León Gieco, Silvina Garré, Ricardo Soulé, Miguel Cantilo, Rodolfo García, Fito Páez, Antonio Birabent. 

Durante el año 2011 editó su disco llamado 12. En ese trabajo participaron Luis Alberto Spinetta, Litto Nebbia, Fito Páez, Juanse, Javier Malosetti, Francisco Fattoruso y Fernando Samalea, entre otros. Fue editado por el sello Melopea. Ese mismo año interpretó las canciones que musicalizaron la ficción para televisión Contra las cuerdas (2011) emitida por Canal 7.

En abril de 2012 tocó en la cancha de River en el marco del festival que convocó a Foo Fighters y Arctic Monkeys entre otros. También participó en Quilmes Rock y Mar del Pop, entre otros festivales nacionales.

En 2015 formó el proyecto Aloras/Moura con Marcelo Moura, haciendo el repertorio de Virus en formato reducido junto a Ana Naón en coros y voces. Realizaron varias giras por el interior del país.

En 2017 se editó su disco Digital, hecho mayormente con sonidos electrónicos analógicos. Fue editado únicamente en formato vinilo, junto con una app de  realidad aumentada diseñada para el proyecto, en el que participó parte de la nueva generación de la escena indie/under argentina: Juan Ingaramo, Ezequiel Spinelli, Kobra Kei, Candelaria Zamar, Naomi Preizler, Jeremy Flagelo, Lesbiano, Juliana Camelli, Dani Pérez, Gonzalo Rossi y Juan Armani, entre otros.

En marzo de 2020 (por la cuarentena ante la pandemia COVID19) comenzó HOMELOVE, un programa en vivo por Facebook de lunes a viernes a las 23h (ARG) donde hace música en vivo y una pedagogía singular; comparte material en video histórico e inédito junto a un estimado público. Tres temporadas de 20 capítulos cada uno. De allí nacen las Homelove Sessions y los Homelovers Y Homelove proyect. Durante el 2020 continuó la producción del proyecto Pájaros de fuego junto a Carlos Franzetti en arreglos.

En marzo de 2021 comenzó el proceso de producción de un nuevo disco en vivo llamado Volver a la Tierra, registrado en el club Lucille (2019).

Participaciones con otros músicos 
Como productor artístico o intérprete participó en conciertos, grabaciones y producciones musicales junto a Fito Páez, Charly García, Litto Nebbia, Luis Alberto Spinetta, Emanuel Horvilleur, Hugo Fattoruso, Diego Torres, Gustavo Cerati, Deborah de Corral, Juanse, Ricardo Mollo, Calle 13, Ricardo Montaner, Ricardo Soulé, Andrés Calamaro, Marcelo Moura, Guillermo Vadalá, Sergio Verdinelli, Phil Ramone, Rafa Arcaute, Claudio Cardone, Hipnótica, El Kuelgue, Ser, Diego García, Grace Cosceri, Intrépidos Navegantes, Juan Ingaramo, Francisca y los Exploradores, Daniela Spalla, Monchito Merlo, NYNM, Naranja Lázaro, y Carlos Franzetti, entre otros.

Entre 1999 y 2006 formó parte de la banda de Fito Páez y participó en sus discos como intérprete y arreglador. También fue co-protagonista y productor musical del film ¿De quién es el portaligas?, dirigida por el propio Páez. La banda sonora del film ¿De quién es el portaligas?  fue editada en  2008 por Sony/BMG y recibió nominaciones al premio Cóndor de Plata, Clarín y Gardel como mejor música de cine. En junio de 2009 grabó guitarras, teclados, bajo e hizo arreglos para el disco de Fito Páez llamado Confiá.

Fue invitado por Juanse (líder de Ratones Paranoicos) a formar parte de su banda solista y a grabar el primer DVD en vivo de esta formación especial así también como su tercer disco solista llamado Baldíos lunares.

A fines de 2008 editó Superhéroes, un homenaje a sus tres grandes maestros: Litto Nebbia, Charly García y Luis Alberto Spinetta, con versiones de estos autores en guitarra acústica y piano de cola. En dicho álbum incluye un tema de su autoría dedicado a los grandes compositores populares titulada «Avisame». https://soundcloud.com/gonzalo-aloras/rodolfo-garc-a-en-la

En 2008 grabó para el canal Volver, una versión en vivo del tema «Es la medianoche» junto a Luis Alberto Spinetta. Junto a Luis Alberto Spinetta en 2008 produjeron el tema «Guineka» para Grace Cosceri. Este sencillo contiene un video realizado en Suecia por Rodrigo Aloras.

Participó como guitarrista y junto a Gustavo Cerati en bajo eléctrico en la grabación del sencillo Honestidad (2009) de Déborah de Corral. También tocó el bajo eléctrico ―junto a Cerati en guitarra― en la preproducción del tema «El día que apagaron la luz» (2000) de Charly García, en el estudio Circo Beat. 

El 18 de septiembre de 2009 realizó su primera presentación en París, como invitado especial de Litto Nebbia. En febrero del 2010 ingresó como guitarrista estable en la banda de Litto Nebbia con quien participó en numerosas grabaciones y conciertos para el sello Melopea.

Durante el 2013 y 2014 formó parte de la banda de Gillespi y Deborah de Corral.

Producción 
Comenzó estudios de síntesis sonora, programación y diseño sonoro con sintetizadores analógicos junto a Ernesto Romeo, Luis Callegari, Jeremy Flagelo, entre otros. En 2016 produjo el EP de Rodrigo Aloras, Quizá no lo soñé. Produjo el primer disco de piano y guitarra de Alejandro Corvalán y el primer EP de Juan Ingaramo (De la Ida, 2012). Produjo temas para las bandas Me Quiero Ir al Infierno (de Buenos Aires) y Chicos Vaca (de Rosario). También en 2016 participó como productor, pianista y guitarrista en el disco de la banda Francisca y los Exploradores.

En 2019 produjo el primer disco del dúo New York Night Market (Los Ángeles). Produjo las nuevas canciones de Naranja Lázaro (Guayaquil). Produjo el nuevo material para el clásico grupo ecuatoriano Verde 70, logrando reinventar la estética de la legendaria banda y posicionando sus canciones en los primeros puestos de ranking radiales.

Otros trabajos 
Cursó los estudios de Realizador Audiovisual en la Escuela de Cine de Rosario, en la que más tarde se desempeñó como docente, en la cátedra Instrumentación Creativa, sugerido por la docente titular, la profesora Patricia Larguía. Entre sus trabajos realizados en cine y video se encuentran: De la alegría (SHVS, 1995), Mariana (SHVS, 1996), Cómo hacer (16 mm, 1997), Programa Padre Rodolfo (Hi8, 2000), Algo vuela, el documental (HD, 2014) Un fierrín (Hi8, 2014) ALORAS ELECTRO A/V en el Centro Cultural Kirchner (BetaCam/4K, 2020) Tan Digital (2021)

Desde 2009 conduce por varios años, una columna de radio los sábados a las 18:00 h llamada «The last DJ» dentro del programa Patologías culturales en FM La Tribu y escribe ensayos sobre música en la revista La otra, de Oscar Cuervo. En ambos medios, difundiendo la música under argentina. También escribió, entre 2004 y 2016, un blog de ensayos y pensares llamado Volver a la Tierra.

Durante 2017 recorrió distintas ciudades con su seminario de composición de canciones y producción artística, presentando su Método de Composición Intuitiva.

El 12 de enero de 2021 lanzó el video documental Tan Digital, que es "el registro audiovisual, fragmentario y esquizo, de este viaje en el tiempo, colmado de cuerpos que bailan, abrazos, sonrisas, sonidos e imágenes analógicas. El registro de una filosofía pop y un descontrol por voltaje". También en 2021 anunció la salida de Greta, un pequeño libro audiovisual, con la participación de Machi Rufino, Jota Morelli, Violeta García y Greta Thunberg. En octubre de 2021 publica su primer libro llamado Síndrome de Greta y fue presentando en el foyer del teatro Astengo de Rosario ese mismo mes.

Reconocimientos 
Es ganador de 4 premios "García" en años consecutivos. En 2021 recibió el premio Florence Film Awards por Best Sound Design en la película La llama de la memoria (The flame of memory) de Rodrigo Aloras. El 22 de abril de 2021 (en el Día de La Tierra) Gonzalo Aloras es decretado por unanimidad en el Honorable Concejo de la Ciudad de Rosario como Músico Distinguido de la Ciudad de Rosario por su obra y trayectoria (con el aval de Silvina Garré, Litto Nebbia y Fito Páez).

Discografía

Álbumes 

 1994: Ciudad paranoia (con Mortadela Rancia).
 2004: Algo vuela (primer disco solista).
 2009: Superhéroes (homenaje a Spinetta, Charly García, Litto Nebbia).
 2011: 12 (con la participación de Spinetta, Nebbia, Páez y Juanse) 2017: Digital
 2019: 12 en vivo (en La Trastienda 2012)
2019: Algo Vuela en vivo (en La Trastienda 2006)
2019: Live Set at CCK (Aloras Electro)
2019: Live set at Tangente (Aloras Electro)
 2021: Volver a la Tierra (en vivo en Lucille)

Simples 

 2000: Edición limitada.
 2004: Visión/Me fui.
 2009: El fuego junto al mar.
 2010: Será tu corazón
 2013: Afuera
 2011: Una respuesta
 2013: Nada para ver.
 2015: Strangely
 2016: Revés
 2021: Greta

Bandas de sonido 

 2006: El reposo iluminado (film de Rodrigo Aloras).
 2008: ¿De quién es el portaligas? (film de Fito Páez).
 2010: Perdido en un amanecer (film de Fernando Rubio).
 2018: La llama de la memoria (documental de Rodrigo Aloras).

Participaciones en otros discos 

 Rey Sol (de Fito Páez).
 Naturaleza sangre (de Fito Páez).
 Mi vida con ellas (de Fito Páez).
 La vida cabe en una canción (de Fito Páez).
 Confía (de Fito Páez).
 Baldíos Lunares  (de Juanse).
 Juanse Roll Band Vivo (de Juanse).
 Honestidad (de DDC).
 Nunca o una eternidad (de DDC).
 Concierto del Bicentenario (de Melopea).
 Aguas (de Intrépidos Navegantes).
 Conecta el sol (de Intrépidos Navegantes).
 Quizá no lo soñé (de Rodrigo Aloras).
 Franco (Francisca y los Exploradores).
 Músico (de Juan Ingaramo).
 La canción del mundo (de Litto Nebbia).
 Dois Quartos (de Ana Carolina).
 On the rock (Andrés Calamaro).

Referencias

Enlaces externos 

 GonzaloAloras.com (página oficial de Aloras).
 LaCapital.com.ar (entrevista publicada en el diario La Capital de Rosario, a propósito de la presentación de su disco Superhéroes).
 MySpace.com (MySpace oficial).
 Superheroes.GonzaloAloras.com (sitio oficial del disco Superhéroes).
 YouTube.com (Aloras con su grupo toca la canción Sisi en el programa argentino de televisión Volver rock).
 Videos de Gonzalo Aloras

Cantantes de rock de Argentina
Cantantes en español
Músicos de rock de Argentina
Músicos de Rosario
Guitarristas de Argentina